Того року турнір проводився вперше.

Ольга Данилович виграла свій перший титул Туру WTA, у фіналі перемігши Анастасію Потапову з рахунком 7–5, 6–7(1–7), 6–4. Данилович стала першою тенісисткою, яка народилась після 2000 року і другим щасливим лузером, яка виграла турнір Туру WTA в одиночному розряді від часів Андреа Джегер у 1980 році. Це був перший фінал Туру  WTA між двома тенісистками віком до 18 років після того, як Татьяна Головін і Ніколь Вайдішова зіграли у фіналі Відкритого чемпіонату Японії 2005.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Москва River Cup, жінки, одиночний розряд
2018, жінки, одиночний розряд